

Astronomia 
 14917 Taco – asteroide della fascia principale

Cucina 
 Taco – piatto messicano
 Taco indiano

Persone 
 Taco – cantante olandese di origini indonesiane
 Taco – soprannome di Kenneth Cockrell, astronauta statunitense
 Taco Bowman – soprannome di Harry Joseph Bowman, criminale statunitense

Musica 
 Tacos – singolo dei Little Big del 2020